Les effectifs du championnat international d'Europe de rugby à XV 2016-2017 regroupent la liste des joueurs participants des six équipes de division 1A et des six équipes de division 1B.

Division 1A (Championship)

Allemagne 

Entraîneur :  Jacobus Potgieter

Roumanie 

Entraîneur :  Lynn Howells

Espagne 

Entraîneur :  Santiago Santos

Russie 

Entraîneur :  Aleksandr Pervukhin

Belgique 

Entraîneur :  Guillaume Ajac

Géorgie 

Entraîneur :  Milton Haig

Division 1B (Trophy)

Pays-Bas

Moldavie 
	
Entraîneur :  Sergiu Motoc

Suisse 
	
Entraîneur :  Olivier Nier

Ukraine 

Entraîneur :  Valerii Kochanov

Pologne 
	
Entraîneur :  Blikkies Groenewald

Portugal 
	
Entraîneur :  Ian Smith (Suisse) /  Martim Aguiar (à partir de la Pologne)	
	

Championnat européen des nations de rugby à XV